Зелен пчелояд в българската орнитологична литература може да се отнася за два вида:

 Merops superciliosus
 Merops persicus

Източници